Niemcy:
 Herten – dzielnica Rheinfelden (Baden)
 Herten – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Recklinghausen